John Montgomery Cooper (1881-1949), antropólogo estadounidense
 John Cobb Cooper, Jr. (1887–1967), jurista estadounidense
 Jackie Cooper (1922-2011), actor estadounidense
 John Cooper (militar británico) (1955)
 John Cooper (atleta) (1974)
 John Cooper (1937), piloto de motociclismo británico.
 John Landrum Cooper (1975), músico estadounidense, vocalista y bajista del grupo de Skillet;
 John Cooper, tenista australiano.